Сакробоско, Иоанн — средневековый математик и астроном. 
 Сакробоско — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.